Zwerin ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Zwerin (1931–2004), US-amerikanische Filmemacherin
 Mike Zwerin (1930–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker, Manager und Journalist

Siehe auch:
 Zwering